Dora García puede referirse a:
Dora García, atleta mexicana.
Dora García, artista española.